Karise (plaats), plaats in Denemarken
 Karise (parochie), parochie in Denemarken